Рој Келтон Орбисон (; 23. април 1936 — 6. децембра 1988) био је популарни и утицајни амерички певач, композитор и гитариста. Он је један од пионира рокенрола који је у својој дугој каријери пресудно утицао на развој тог музичког жанра.

Биографија 
Орбисон је одрастао у Тексасу. Уз студије, свирао је и даље у свом саставу. Орбисон је преживео велике личне трагедије. Његова прва жена погинула је 6. јуна 1966. у мотоциклистичкој несрећи. У несрећи су му погинула и два сина (имао је тројицу) – он је у то време био на турнеји у Енглеској. Визуелно ће се памтити по сунчаним наочарима, без којих се није појављивао. За заслуге на пољу музике добио је бројне награде и признања. Орбисон је читавог живота био срчани болесник. Након серије срчаних удара, умро је у болници 6. децембра 1988.

Референце

Спољашње везе 
 Портал посвећен Роју Орбисон

Рођени 1936.
Умрли 1988.
Амерички рок певачи
Амерички рок гитаристи
Амерички кантаутори
Музичари уврштени у Дворану славних рокенрола
Добитници награде Греми